2 miejscowości w Polsce:
 Kąsie – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Kąsie – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kamieńsk